Рогалево — посёлок в Томской области России, входит в состав муниципального образования «Город Кедровый».

История 
Законом Томской области от 14 октября 2004 года № 219-ОЗ "О наделении статусом городского округа и установлении границ муниципального образования «Город Кедровый» посёлок Рогалево вошёл в состав муниципального образования «Город Кедровый».

География 
Посёлок расположен на реке Корга (бассейн Оби), у впадения в неё притока Барацкая.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Дорога местного значения, просёлочная дорога.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты муниципального образования город Кедровый